Шпортфройнде:

 Шпортфройнде — немецкий футбольный клуб из города Зиген, земля Северный Рейн — Вестфалия.
 Шпортфройнде — немецкий футбольный клуб из города Лотте, Северный Рейн-Вестфалия.